sažetak (eng. summary)
nacrtak, apstrakt (eng. abstract)